Thaumastocoris är ett släkte av insekter. Thaumastocoris ingår i familjen Thaumastocoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Thaumastocoris